Folleville puede referirse a: 

 Folleville, comuna francesa situada en Eure.
 Folleville, comuna francesa situada en Somme.